Miejscowości w Polsce:
 Węgrce Panieńskie
 Węgrce Szlacheckie